Christoffer Rosenkrantz er navnet på flere personer:

 Christoffer Bendixen Rosenkrantz (død 1610) til Høgsbro, Kogsbøl og Hundsbæk – dansk bedrager
 Christoffer Eilersen Rosenkrantz (død 1565) til Lynderupgaard – dansk lensmand

Christoffer